Альфред Флатов (, род. 28 августа 1937, Берлин) — австралийский шахматист немецко-еврейского происхождения, мастер ФИДЕ. Чемпион Австралии 1970 г. Серебряный призер чемпионата Австралии 1982 г. В составе сборной Австралии участник двух шахматных олимпиад (1968 и 1972 гг.). Одиннадцатикратный чемпион Сиднея (1963, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1975, 1981, 1982, 1983 и 1985 гг.). Трижды побеждал в традиционных турнирах Doeberl Cup (1970 и 1972 гг.).

Происходит из известной спортивной семьи. Его дед Лео Флатов был двоюродным братом трехкратного олимпийского чемпиона 1896 г. по спортивной гимнастике Альфреда Флатова и родным братом двукратного чемпиона той же олимпиады Густава Флатова. Вскоре после рождения был вывезен родителями сначала в Шанхай, потом — в Сидней.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии А. Флатова в базе Chessgames
 Личная карточка А. Флатова на сайте 365Chess
Шахматисты Австралии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам